Tui steht für:
 Tui (Vogelart), neuseeländische Vogelart aus der Familie der Honigfresser
 Tui (Brauerei), neuseeländische Biermarke
 eine Figurengruppe (von „Tellekt-Uell-In“) im Stück Turandot oder der Kongress der Weißwäscher von Bertolt Brecht
 Tui (Titan), eine Region auf dem Saturnmond Titan

Geografie:
 Tui (Galicien), spanische Grenzstadt zu Portugal
 Tui (Neuseeland), Ortschaft in der Region Tasman
 Tui (Fluss), rechter Nebenfluss des Irtysch in der westsibirischen Oblast Omsk in Russland

Personen:
 Hendrik Tui (* 1987), neuseeländisch-japanischer Rugby-Union-Spieler
 John Tui (* 1975), neuseeländischer Schauspieler
 Joshua Tui Tapasei (* 1979), tuvaluischer Fußballspieler
 Ruby Tui (* 1991), neuseeländische Rugbyspielerin

TUI steht für:
 Tangible User Interface, anfassbare Benutzerschnittstelle
 Technische Universität Ilmenau des Freistaates Thüringen
 Text-based User Interface, siehe Zeichenorientierte Benutzerschnittstelle
 TUI AG (Touristik Union International), deutsches Tourismusunternehmen
 TUI Cruises, deutsche Kreuzfahrtreederei
 TUIfly (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft
 Tuninter (ICAO-Code), tunesische Fluggesellschaft, heute Tunisair Express
 Flughafen Turaif, Saudi-Arabien (IATA-Code)

tui steht für:
 Tupuri (ISO-639-3-Code), Sprache im Tschad und Kamerun

Siehe auch:
 Thui
 Tuy
 Tuʻi Tonga
 Tuʻi Haʻatakalaua

Abkürzung